Вережены — название населённых пунктов.

Молдавия 
 Вережены — село в Окницком районе.
 Вережены — село в Теленештском районе.